Espargo pode referir-se a:
 Asparagus officinalis — uma planta comestível perene da família Asparagaceae
 Espargo (Santa Maria da Feira) — uma freguesia de Santa Maria da Feira, Portugal
 Espargos (Cabo Verde) — uma vila na ilha do Sal, Cabo Verde

Desambiguação